Гвадалупе Флорес има више значења:

 Гвадалупе Флорес, Франсиска дел Кармен Родригез (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Гвадалупе Флорес (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику